Юда́ев — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины:
 Юдаев, Александр Иванович (род. 1930) — российский инженер-технолог, нефтехимик.
 Юдаев, Константин Михайлович (род. 1982) — российский актёр.
 Юдаев, Николай Алексеевич (1913—1983) — советский биохимик и эндокринолог.
 Юдаев, Сергей Юрьевич (род. 1973) — российский кинооператор.
Женщины:
 Юдаева, Ксения Валентиновна (род. 1970) — российский экономист и государственный деятель.